Jagad kan syfta på:

 Jagad (TV-serie) – amerikansk TV-serie åren 1963–1967
 Jagad (film, 1945) – en svensk dramafilm från 1945
 Jagad (film, 1949) – en amerikansk film, originaltitel The Accused från USA
 Jagad (film, 1952) , originaltitel Hunted'
 Jagad (film, 1956) – en amerikansk långfilm från 1956, originaltitel The Last Wagon Jagad – ny svensk titel 1978 för en brittisk film från 1970, originaltitel The Man Who Haunted Himself, se – Mannen som jagade sig själv
 Jagad (film, 1987) – en amerikansk film, originaltitel Rent-a-Cop Jagad (film, 1993) – en amerikansk thriller från 1993, originaltitel The Fugitive''
 Jagad (ungdomsbok, 2002) – en bok av Stefan Estby
 Jagad – regionalt namn på en lek, se tafatt